Unter einer Laufbedingung wird verstanden:
 Ein unbestimmter Zustand, je nach Randbedingungen, siehe Race Condition.
 Eine Bedingung, die erfüllt/wahr sein muss, damit eine Schleife fortgesetzt wird.